Tarbuk steht für:

 F.M. Tarbuk & Co. (auch: Tarbuk Gruppe, Tarbuk AG, Tarbuk Autohaus GmbH), österr. Unternehmensgruppe (Fahrzeughandel)
 Familie Tarbuk (1904 bis zur Aufhebung des Adels 1919 in Österreich: Tarbuk, Edle von Sensenhorst), kroatisch/serbischer Abstammung, vormals Wehrbauern an der Militärgrenze am Balkan (heute: Perjasica, Tusilovic Kroatien)

Tarbuk ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Tarbuk von Sensenhorst (1856–1919), Feldmarschalleutnant der k.u.k. Armee und dessen Söhne
 Karl Tarbuk (1881–1966), österreichischer Feldmarschalleutnant, militärischer Landesleiter der deutschen Wehrmacht in Mähren während des Zweiten Weltkriegs
 Johann „Hans“ Tarbuk (1886–1966), Offizier der K.u.K. Armee, Generalmajor des österreichischen Bundesheeres und der deutschen Wehrmacht, Militärkommandant in Paris
 Robert Tarbuk, Offizier der deutschen Wehrmacht
 Felix Tarbuk (1893–1982), Offizier der K.u.K. Armee, sowie der deutschen Wehrmacht, Vorstand des österreichischen Holzforschungsinstituts
 Friedrich „Fritz“ Tarbuk (1896–1976), K.u.K. Marineoffizier, österreichischer Unternehmer (Autoimport und -vertrieb)